Gemelli (italsky znamená dvojčata) může označovat:

 Gemelli (těstoviny) – druh italských těstovin
 Poliklinika Gemelli – nemocnice v Římě
 Gemelli, souhrnný název pro velký sval hýžďový a malý sval hýžďový
 Monte I Gemelli – hora v Údolí Aosty

příjmení
 Agostino Gemelli (1878–1959), italský psycholog
 Giovanni Francesco Gemelli Careri (1651–1725), italský cestovatel
 Vitaliano Gemelli, italský politik

Italská příjmení